Schloss Friedberg heißen:

 Schloss Friedberg (Bayern), in Friedberg im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Schloss Friedberg (Volders), in Volders im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol